Kanaga peut- désigner :
 l'île Kanaga, une île des États-Unis située en Alaska, dans les îles Aléoutiennes ;
 le Kanaga, un volcan des États-Unis situé en Alaska, dans les îles Aléoutiennes, sur l'île Kanaga ;
 le Kanaga, un symbole dogon, essentiellement représenté en tant que masque et repris par le drapeau de la Fédération du Mali ;
 le Kanaga de Mopti, un groupe de musique malien.

Patronymie 
 Consuelo Kanaga (1894-1978), photographe et écrivain américaine